Chamical kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Chamical, kommun, La Rioja, 
 Chamical (kommunhuvudort i Argentina), La Rioja, 

Robotskapade Argentinaförgreningar